Teba (Màlaga), municipi de la província de Màlaga.
 Teba o Tebes per a l'antiga Luxor situada a l'actual Egipte.
 Tebà (Rússia), municipi de la província de Kémerovo, a Rússia.